El planeta de los simios puede referirse a:

Novela
 El planeta de los simios (1963), una novela distópica escrita por Pierre Boulle.
Franquicia
El planeta de los simios, un conjunto o series de películas que inició con El planeta de los simios de 1968.
Películas
 El planeta de los simios (1968), una película dirigida por Franklin Schaffner y basada en la novela antes mencionada.
 El planeta de los simios (2001), adaptación de la película de 1968 dirigida por Tim Burton.
Televisión
 El planeta de los simios (1974), serie de televisión protagonizada por Roddy McDowall, Ron Harper y James Naughton.
 Regreso al planeta de los simios (1975), serie de televisión animada producida por DePatie-Freleng Enterprises.
Cómic
 El planeta de los simios, conjunto de historietas basadas en la franquicia.